Пётр Голубев:
 Голубев, Пётр Александрович (1855—1915) — российский публицист, статистик, этнограф, педагог и общественный деятель.
 Голубев, Пётр Васильевич (1928—2007) — советский и российский инженер, лауреат Государственной и Ленинской премий.
 Голубев, Пётр Васильевич (1916—1944) — советский спортсмен, неоднократный чемпион СССР по плаванию и водному поло.
 Голубев, Пётр Григорьевич (1880—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.